Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Roemenië. IJsland heeft geen ambassade in Roemenië.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Roemenië
IJslandse